Санта Фе Уно има више значења:

 Санта Фе Уно (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Фе Уно (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Фе Уно (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Фе Уно (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику